Михай Клавдиу Ковалиу (; род. 5 ноября 1977, Брашов) — румынский фехтовальщик-саблист, олимпийский чемпион, чемпион мира. Заслуженный мастер спорта Румынии (2000). Глава Олимпийского комитета Румынии (с 2016 года).

Карьера 
В детстве Михай Ковалиу занимался футболом, а заниматься фехтованием начал в девятилетнем возрасте, первоначально представляя спортивный клуб «CS Tractorul» из родного Брашова. В 1998 году переехал в Бухарест и тренировался в клубах БНР и «Динамо».

На Олимпийских играх Ковалиу дебютировал в Атланте в восемнадцатилетнем возрасте. Там он выбыл из борьбы за медали во втором раунде, а в командном турнире занял седьмое место.

В 2000 году на сиднейской Олимпиаде румынский саблист сенсационно завоевал золото в личном первенстве. В четвертьфинальном раунде Ковалиу в упорной борьбе (15-14) выбил из борьбы одного из фаворитов француза Дамьена Туйа, в полуфинале со счётом 15-12 оказался сильнее немца Котны, а в решающем поединке с таким же счётом победил еще одного француза Матьё Гурдена. В командном первенстве румыны были близки к медали, но в полуфинале проиграли сборной России со счетом 45-28, а в поединке за бронзу уступили немцам 45-29 и заняли четвёртое место.

В 2001 году Михай Ковалиу женился на румынской саблистке Ирине Драгичи и в том же году завоевал бронзовые медали командных турниров на чемпионате мира и Европы.

На Играх в Афинах Михай не смог защитить звание олимпийского чемпиона, уступив в четвертьфинале один удар венгру Жолту Немчику. В 2005 году выиграл чемпионат мира, победив в финале четырёхкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова, в 2006 году вместе с командой завоевал единственное в карьере «золото» чемпионата Европы.

Последним турниром в спортивной карьере румынского саблиста стали Игры в Пекине. Там Ковалиу добрался до полуфинала, где уступил французу Николя Лопесу со счётом 15-13. В поединке за бронзу соперником Михая стал еще один француз Жюльен Пийе, которого румын победил со счётом 15-11 и стал бронзовым призёром.

После окончания карьеры перешел на тренерскую работу и уже в 2009 году под его руководством сборная румынских саблистов стала чемпионами мира. Также Ковалиу был тренером сборной, завоевавшей серебро на Олимпиаде в Лондоне и чемпионате мира в Будапеште.

В 2013 году был избран президентом румынской федерации фехтования, продолжая при этом тренировать сабельную сборную. В том же году включен в зал славы Международной федерации фехтования.

В 2016 году стал главой Олимпийского комитета Румынии. Окончил Ясский университет имени А. И. Кузы по специальности «Маркетинг и менеджмент в спорте» в 2005 году, а в 2012 году получил докторскую степень.

Один из организаторов Коалиции за семью Румынии.

Ссылки 
 

Фехтовальщики Румынии
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1996 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2000 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Олимпийские чемпионы от Румынии
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы Европы по фехтованию
Президенты Федерации фехтования Румынии
Тренеры Румынии
Тренеры по фехтованию
Тренеры сборной Румынии по фехтованию
Почётные граждане Брашова
Заслуженные мастера спорта Румынии
Кавалеры ордена «За спортивные заслуги»
Выпускники Ясского университета
Председатели Олимпийского комитета Румынии